Sofia (mytologie) – Moudrost, řecky Σοφία, polatinštěno Sophia (Sapientia)
 Sofia (gnosticismus) – jeden z eonů Boha v gnostických systémech
 Sofie (jméno) – ženské rodné jméno
 Sofie – hlavní město Bulharska
 Sofia (region) – region v Madagaskaru
 Hagia Sofia – chrám na Zlatém rohu v Istanbulu
 Sofia (oblast) – oblast v Bulharsku
 Sofia (region) – region na Madagaskaru
 Sofia (řeka) – řeka na Madagaskaru
 Sofia (píseň) – píseň zpěváka Alvara Solera

zkratky
 SOFIA – zkratka pro Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy

Podobné názvy 
 Zofia
 Žofie

Externí odkazy